Жан Буайе́ () — французские имя и фамилия. Может означать:
 Жан Буайе (1901—1965) — французский кинорежиссёр.
 Жан Буайе (1901—1981) — французский футболист.
 Жан Буайе (1923—2010) — французский политик (департамент Изер).
 Жан Буайе (род. 1937) — французский политик (Верхняя Луара).
 Жан Буайе (1948—2004) — французский органист.
 См. также 
 Буайе, Жан Пьер — президент Гаити.